Серге́й Влади́мирович Его́ров:
 Егоров, Сергей Владимирович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Сергей Владимирович (1956—2007) — командир советской атомной подводной лодки К-407 «Новомосковск».
 Егоров, Сергей Владимирович (род. 1972) — российский преступник.